Indigo может означать:

Транспорт 
 Jösse Car Indigo 3000 — спортивный автомобиль компании Jösse Car
 Tata Indigo
 Ford Indigo Concept
 Nissan Cube «Indigo Blue» (Z12) 2012
 IndiGo — индийская авиакомпания.

Программное обеспечение 
 Другое название Windows Communication Foundation
 Программа рендеринга Indigo Renderer
 Fahrenheit (также известна, как Indigo Prophecy в США и Канаде) — видеоигра, выпущенная в 2005 году. В 2015 году вышла улучшенная версия игры.
 Indigo Lake

Музыка 
 Indigo Girls — американская музыкальная группа в жанре фолк-рок.
 Indigo — студийный альбом Криса Брауна 2019 года.
 Indigo — студийный альбом RM 2022 года.
 Indigo: Women of Song — студийный альбом Оливии Ньютон-Джон 2004 года.

Физика 
 INDIGO — консорциум индийских гравитационно-волновых физиков.

См. также

Примечания